Heathcliff i Dingbat (ang. Heathcliff and Dingbat) – serial animowany produkcji amerykańsko-francuskiej z lat 1980-1981.

Serial był emitowany w Polsce z dubbingiem w Cartoon Network.

Kontynuacją przygód Heathcliffa były 2 seriale:
 Heathcliff i Marmaduke (1981-1982) – 12 odcinków,
 Łebski Harry (1984-1987) – 86 odcinków.

Wersja polska 
Udział wzięli:
 Mieczysław Morański – Heathcliff
 Wojciech Machnicki – Dingbat
 Andrzej Arciszewski – Dyniowaty
 Jarosław Domin – Żeberko
 Tomasz Grochoczyński
 Janusz Bukowski
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 Heatcliff w Toonarific

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1980

en:Heathcliff (1980 TV series)